Балтача — українське прізвище.

Відомі носії 
 Балтача Олена Сергіївна (1983—2014) — професійна тенісистка, виступала за Шотландію.
 Балтача Сергій Павлович (* 1958) — український радянський футболіст.
 Балтача Сергій Сергійович (* 1979) — шотландський футболіст, захисник.

Українські прізвища